Osoby o tym nazwisku:
 Anna Tomaszewicz-Dobrska (1854-1918) – polska lekarka 
 Jan Dobrski – wicewojewoda chełmiński w XVIII wieku 
 Józef Dobrski – polski szlachcic, urzędnik
 Julian Dobrski (1811-1886) – polski tenor operowy
 Władysław Dobrski – chorąży michałowski w 1695 roku, ławnik chełmiński, podsędek chełmiński